FIFA 17 — 24-я футбольная игра из серии игр FIFA, выпущенная для платформ Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Дата мирового релиза — 29 сентября 2016 года. Игра впервые в истории серии работает на движке Frostbite Engine. Лицом игры является футболист дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс.

Нововведения игры

Геймплей 
В игре были переработаны стандартные положения, теперь можно выбирать свой вариант разбега при исполнении штрафного с разной подкруткой и траекторией полета мяча, точнее подавать угловые, а при исполнении пенальти подходить к мячу с любой скоростью и под любым углом.

Режим «История» 
Впервые в игре появился сюжетный режим «История», в котором вы сможете пройти свой собственный путь в роли восходящей звезды английской Премьер-лиги Алекса Хантера. Данный режим отсутствует в версиях для PlayStation 3 и Xbox 360.

Лиги, команды, сборные  
Всего в FIFA 17 присутствует 47 национальных сборных, из них 27 полностью лицензированные, ещё 20 сборных частично лицензированные — у них реальные составы и игроки, но нелицензированные формы и эмблемы. По сравнению с FIFA 16 из игры была исключена сборная Новой Зеландии. Также в FIFA 17 впервые появится японская J1 League. Все 18 клубов, входящих в Джей-лигу, будут иметь реальные эмблемы, формы и составы. Кроме того, в игре представлен новый стадион клуба «Гамба Осака» — «Суйта Сити Футбол Стэдиум». Также добавлены новая домашняя арена «Вест Хэм Юнайтед» и стадион «Мидлсбро» «Риверсайд».

Отзывы и критика 

FIFA 17 получила в основном положительные отзывы критиков. Сайт Metacritic оценил игру на 85 баллов из 100 возможных. Российское издание «Игромания» поставило футбольному симулятору 8,5 баллов: журналист отметил интересную сюжетную кампанию, качественную графику и более техничные действия футболистов на поле.

1 декабря 2016 года в Роскомнадзор был направлен запрос от депутатов Валерия Рашкина и Ирины Родниной о проверке компьютерной игры на выявление нарушений закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Чиновников возмутило то, что разработчики игры поддержали ЛГБТ-акцию английской футбольной премьер-лиги под названием «Радужные шнурки», а также возрастное ограничение 0+. По их мнению, к FIFA 17 должны быть применены соответствующие меры ограничительного характера.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox One
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры, разработанные в Румынии
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
FIFA (серия игр)
Компьютерные игры 2016 года
Игры на движке Frostbite